Čelina (Omiš), gradsko naselje Omiš, Hrvatska
 Čelina (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH